Karłowice steht für Orte in Polen
 Karłowice Wielkie (deutsch: Groß Karlowitz), Landgemeinde Kamiennik, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln 
 Karłowice (Breslau) (deutsch: Carlowitz), ein Stadtteil von Breslau, Niederschlesien
 Karłowice (Popielów) (deutsch: Karlsmarkt) bei Oppeln, Niederschlesien